Грилло () — древняя итальянская фамилия генуэзского происхождения.

Известные носители 
 Грилло, Анджело (1557—1629) — итальянский поэт.
 Грилло, Беппе (род. 1948) — итальянский комик, актёр, блогер и политик.
 Грилло, Джулия (род. 1975) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии от Движения пяти звёзд.
 Грилло, Кейси (род. 1976) — барабанщик американской рок-группы Kamelot.
 Грилло, Фрэнк (род. 1965) — американский актёр.
 Борромео, Клелия Грилло (1684—1777) — итальянский математик.

Вымышленные персонажи 
 Грилло (в рус. переводе «Грилл») — персонаж из рыцарской поэмы «Неистовый Роланд» (1516).
 Бабушка Грилло — главный персонаж одноимённого датско-боливийского мультфильма (2009).
 Джек Грилло — персонаж из компьютерной игры «Medal of Honor: Allied Assault» (2002).
 Маркиз дель Грилло — главный персонаж одноимённого итальянского фильма (1981).

Примечания

См. также 
 Грильо